Нітра ():

 Нітра (футбольний клуб) — футбольний клуб.
 Нітра (хокейний клуб) — хокейний клуб.
 9543 Нітра — астероїд головного поясу астероїдів, відкритий 4 грудня 1983 року.

 Нітра — місто у Словаччині.
 Нітра (комітат) — історична область (комітат) у Словаччині.
 Нітра (річка) — річка у Словаччині.
 Нітра — округ (район) Нітранського краю Словаччини.
 Нітра-над-Іплом — село у Словаччині, Банськобистрицький край, округ Лученец.
 Нітра Арена — стадіон у місті Нітра.
 Мала Нітра — річка в Словаччині, колись відгалуження Нітри.
 Стара Нітра — річка в Словаччині; старе русло Нітри; притока Вагу.
 Нітранське князівство — історичне слов'янське князівство на заході Словаччини.
 Нітранський край — один з країв Словаччини.
 Нітриця — річка в Словаччині, права притока річки Нітри, басейн Дунаю.